Алексакис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Алексакис, Василис (1943—2021) — современный греческий и французский писатель, журналист.
 Алексакис, Орион Христофорович (1889—1920) — российский революционер греческого происхождения, деятель Коминтерна.